Лос-Анджелес Энджелс () — профессиональный бейсбольный клуб, выступающий в Главной лиге бейсбола (МЛБ). Клуб был основан в 1961 году.

Статистика

Ссылки 

 Официальный сайт команды

Клубы МЛБ